Bel-Air steht für:
 Bel-Air (Métro Paris), Station der Pariser Métro
 Bel-Air (Genf), Platz in Genf

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bel-Air (Florida), im Seminole County
 Bel-Air (Georgia), im McIntosh County
 Bel-Air (North Carolina), im Nash County

Siehe auch:
 Der Prinz von Bel-Air (Originaltitel The Fresh Prince of Bel-Air), US-amerikanische Sitcom (1990 bis 1996)
 Bel-Air (Fernsehserie)
 Bel Air
 Belair
 Bel-Aire